Фёдор Черно́в:
 Чернов, Фёдор Григорьевич (1783 или 1784 — 1869) — русский предприниматель, купец первой гильдии, меценат.
 Чернов, Фёдор Николаевич (1918—1976) — Герой Советского Союза.